Ez a lista Kentucky állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Kentucky megyéi
Közigazgatási listák